Montaldo bezeichnet folgende italienische Gemeinden im Piemont:
Montaldo Bormida in der Provinz Alessandria
Montaldo di Mondovì in der Provinz Cuneo
Montaldo Roero in der Provinz Cuneo
Montaldo Scarampi in der Provinz Asti
Montaldo Torinese in der Provinz Turin

Montaldo ist der Familienname folgender Personen:
Giuliano Montaldo (* 1930), italienischer Regisseur

Siehe auch:
 Montalto